le nom vernaculaire de la plante Tylosema esculentum, troouvée en Afrique
 Marama (bivalve), un genre de mollusques de la famille des Veneridae

Homonymie en biologie